Municipio de Raber puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Raber (condado de Hughes, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hughes.
 Municipio de Raber (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.